Peralta (Navarra), een gemeente in de Spaanse provincie Navarra
Peralta de Alcofea, een gemeente in de Spaanse provincie Huesca
Peralta de Calasanz, een gemeente in de Spaanse provincie Huesca
Peralta (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Peralta (Dominicaanse Republiek)
Oribe Peralta (1984), Mexicaans voetballer